18-й чемпионат Европы по водным видам спорта прошёл с 16 по 23 августа 1987 года в Страсбурге (Франция). Программа чемпионата включала в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло. Всего был разыгран 41 комплект наград.

Медалисты

Плавание

Мужчины

Женщины 

ЕР — европейский рекорд

МР — мировой рекорд

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Синхронное плавание

Водное поло

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионатов Европы по водным видам спорта (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы по водным видам спорта (женщины)
 XVIII Чемпионат Европы 17–24 августа 1987 г., Страсбург (Франция)

1987
Международные спортивные соревнования в Страсбурге
Спорт во Франции в 1987 году
Август 1987 года
Чемпионаты Европы в 1987 году
Чемпионаты Европы во Франции
Международные соревнования по плаванию во Франции